L'edizione 2010 della 2. divisjon ha visto le vittorie finali di Asker, Hødd, Randaberg e HamKam.

Classifica finale

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Collegamenti esterni
Risultati e statistiche del gruppo 1, del gruppo 2, del gruppo 3 e del gruppo 4 su Fotball.no

Calcio nel 2010
Campionato norvegese di calcio